— ежегодная премия в области аниме и анимации, вручается с 2002 года в рамках выставки Tokyo International Anime Fair. Церемонии награждения проводились на Tokyo International Anime Fair (TAF) до 2013 года. В 2014 году, после слияния Tokyo International Anime Fair с Anime Contents Expo и создания конвенции AnimeJapan, Tokyo Anime Awards была преобразована в отдельный фестиваль, который назвали Tokyo Anime Awards Festival (TAAF).

Все награды премии можно поделить на две категории — награды для коммерческих работ, которые выбираются из всего выпущенного за прошедшие 12 месяцев аниме, и награды для некоммерческих работ, которые присылаются на конкурс самими авторами.

В жюри фестиваля, помимо десяти главных судей, есть много других, их общее количество превышает 100 человек. В судействе фестиваля участвует много работников аниме-индустрии: сотрудники аниме-студий, профессора университетов, а также продюсеры и главные редакторы различных журналов.

Анимация года 
В номинации участвуют все аниме, выпущенные с 1 декабря года до фестиваля по 30 ноября текущего года в Японии.

В первый раз награду получили «Унесённые призраками» как «Гран-при». На следующий год награда не вручалась.

С 2014 года Tokyo Anime Award Festival присуждает главный приз аниме года в двух категориях: кино и телевидение.

Открытое гран-при (Open Entries Grand Prize) 

Приз для авторов некоммерческих работ в форматах ТВ, полнометражных фильмов и OVA. Учреждена в 2004 году, для поиска и поддержки новых талантов. Работа должна быть длиннее 15 секунд и короче 30 минут. Награда включает денежный приз в размере  японских иен.

Общие категории

Личные награды

Лучший режиссёр

Примечания

Ссылки 
 Tokyo Anime Award Festival 
 Tokyo Anime Award 

Премии в аниме и манге
Награды, появившиеся в 2002 году
Премии Японии
Анимационные премии